Натуральне число 249
 249 рік до нашої ери
 249 рік нашої ери